Detta är tabeller över resultat i individuella matcher vid Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013.

Gruppspel

Grupp S 
Spelplats:  Stockholm, Sverige

Matchresultat 
Alla tider är angivna i lokal tid (UTC+1).

Grupp H 
Spelplats:  Helsingfors, Finland

Matchresultat 
Alla tider är angivna i CEST (UTC+2).

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler 
 
Matcher i Sverige är angivna lokal tid (UTC+1). Matcher i Finland är angivna i lokal tid (UTC+2).

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Se även  
 Resultattabeller för världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013 Division I A
 Resultattabeller för världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013 Division I B
 Resultattabeller för världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013 Division II A
 Resultattabeller för världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013 Division II B
 Resultattabeller för världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013 Division III

Källor 

2013 i Finland
Sport i Sverige 2013
Ishockeysäsongen 2012/2013
Sportevenemang i Sverige
2013
Relationer mellan Finland och Sverige
Ishockey i Finland
Sportevenemang i Finland